— компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная студией Platinum Games и выпущенная компанией Square Enix для платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows.

Игровой процесс 

Nier: Automata — игра в жанре Action/RPG с открытым миром. Как и NieR, в отдельных эпизодах игры геймплей игры может заметно меняться, и соответственно меняется управление и положение камеры — по мере прохождения Automata может выглядеть то как шутер с боковой прокруткой, то как shoot ’em up с видом сверху, то как псевдотрёхмерный платформер, то как текстовый квест. Игрок поочередно управляет несколькими героями — андроидами из отряда YoRHa; каждого из них сопровождает «под» — летающий робот-помощник. В качестве врагов в игре выступают «машины» самых разнообразных, часто неожиданных форм — роботы-самураи, танки, металлические сферы. Герои преимущественно перемещаются по миру игры пешком, но Automata также позволяет укрощать диких животных и ездить на них верхом, а в некоторых сегментах — пилотировать летающие мехи и сражаться с врагами в воздухе. В мире игры есть многочисленные спрятанные предметы и побочные задания, и ожидается, что игрок будет тщательно исследовать мир, чтобы найти такие секреты — в некоторых случаях такой поиск нужен и для того, чтобы продвинуться дальше по сюжету. Игрок может найти в Automata дружественных неигровых персонажей и мирные поселения с магазинами, где можно купить полезные предметы.

Важное место в игровом процессе занимают сражения с использованием холодного оружия (представлено одноручными и двуручными мечами, копьями и боевыми перчатками); в этих сражениях игровой персонаж должен уворачиваться от вражеских ударов и атаковать сам; в его распоряжении есть разные виды ударов — «быстрые» и «тяжёлые», которые можно совмещать в смертоносные комбинации, а также выстрелы, которые делает робот-помощник. Уклонение на короткое время делает персонажа неуязвимым, позволяя избежать урона. Герои могут носить с собой два комплекта оружия и мгновенно переключаться между ними, даже в ходе длинной комбинации ударов. Характерной игровой ситуацией, проявляющейся во многих режимах игры, является bullet hell, когда на экране присутствует множество выпущенных врагами снарядов, выстраивающихся в волны и геометрические фигуры; от игрока требуется избегать их, чтобы не потерять здоровье и не проиграть бой; подобная система используется и в «хакерской» мини-игре со взломом враждебных машин.

В ходе игры персонажи получают очки опыта — с новыми уровнями повышается здоровье, сила атаки и защита. Игрок может найти в мире разнообразное оружие и улучшать его, дополнительно повышая силу атаки или длину комбинаций ударов, которые можно им нанести. Особые предметы-«чипы» позволяют гибко настроить персонажа — эти чипы могут повысить его характеристики или дать новые способности и функции, однако количество одновременно установленных чипов ограничено объёмом «памяти» андроида — если она переполнена, для установки новых чипов нужно извлечь старые. Некоторые чипы, установленные с самого начала игры, отвечают за элементы интерфейса, как отображение уровня здоровья персонажа или миникарты; игрок может извлечь их, если хочет добровольно усложнить себе игру. Особый вид чипов — «авточипы» — позволяют отчасти автоматизировать геймплей: при установке такого чипа персонаж выполняет определённые действия, например, уклонение или использование предметов, автоматически.

В Automata есть в общей сложности 26 концовок, обозначенных буквами латинского алфавита от A до Z; впрочем, лишь пять из них, обозначенные A, B, C, D и E, являются «основными», а остальные 21 — шуточными вариантами game over, к которому игра может прийти, если игрок проиграет определённые сражения или не выполнит каких-либо обязательных условий. Игра рассчитана на несколько последовательных прохождений, и в каждом следующем — по мере открытия предыдущих «основных» концовок — раскрываются новые сюжетные события и несколько отличается геймплей.

Сюжет 
В 5012 году н. э. неизвестная инопланетная раса с помощью машинных форм жизни атакует и захватывает Землю. Люди, не в силах противостоять захватчикам, эвакуируются на Луну.

В течение следующих 8 тыс. лет человечество предпринимает попытки освободить родную планету с помощью созданных ими боевых андроидов. Так зарождается проект YoRHa.

Первое и второе прохождения

В центре событий находятся отношения и приключения андроидов 2B и 9S. Первая — боевой андроид с ангельской внешностью и холодной выдержкой; второй же — непоседливый и юркий андроид-сканер. Вдвоем им предстоит отправиться на поверхность Земли и противостоять беспощадному врагу. В этом им будут помогать лидер местного сопротивления Анемона, верные Поды, и строгая, но справедливая, Командир YoRHa.

По ходу выполнения миссий командования 2B и 9S обнаруживают, что машины во всем пытаются копировать людей. Они даже находят деревню пацифистов во главе с Паскалем. Апофеозом подражания машин людям станет появление Адама и Евы — первых человекоподобных машин. Разочаровавшись в собственных создателях, те убили их и сделали смыслом жизни постижение человеческой природы.

Особняком стоит андроид-дезертир А2, которая, в противовес машинам, наоборот, разочаровалась как в YoRHa, так и в её целях, а потому находится в бегах.

Адам пленит и пытает 9S, однако того выручает 2B, убивая Адама и спасая напарника. В госпитале 9S обнаруживает сбой на серверах YoRHa и узнает, что человечество вымерло задолго до вторжения инопланетян. Единственное наследие человечества — это сервер на Луне, на котором хранятся останки неполного генома людей и с которого приходят указания андроидам. YoRHa увековечивает миф о существовании людей, чтобы поддерживать боевой дух и дать андроидам «бога», за которого можно жить и умирать.

После смерти Адама Ева сходит с ума и заражает подконтрольные себе машины логическим вирусом.

Андроиды побеждают Еву, однако вирус передается 9S. 2B в слезах вынуждена задушить своего (напарника?), с горечью замечая, что «это всегда так заканчивается».

Неожиданно оказывается, что 9S сумел перенести свое сознание и воспоминание в корпус ближайшей машины, а потому не забыл 2B.

В эпилоге звучит монолог о том, что война лишь в самом разгаре.

Третье прохождение

Новая сюжетная ветвь начинается с полномасштабного вторжения андроидов на ослабленных машин.

Посреди операции андроиды и сервера YoRHa неожиданно заражаются логическим вирусом. Это приводит к уничтожению штаба YoRHa и самой организации. Атака не подействовала лишь на 2B и 9S, которые не сохранили свои данные на сервере. 

Однако на Земле 2B всё же заражается и, перенеся воспоминания в свой клинок, просит появившуюся A2 убить её и избавить от мучений. Сцену убийства застает 9S, который, обезумев от горя, клянётся убить A2. Одновременно из-под земли поднимается созданная машинами таинственная Белая башня.

Повествование разделяется между A2 и 9S: первая — экспериментальный боевой андроид, множество лет подряд влачившая одиночное существование, смысл жизни которой заключался в мести машинам; второй же — агрессивный андроид-сканер, стремящийся отомстить за смерть любимой девушки, от юношеского задора которого не осталось и следа.

По ходу сюжета A2 предстоит побороть неприязнь к машинам, в её измученной войной и предательством душе начнет теплиться сострадание к Паскалю, чью деревню разрушат враждебные машины.

9S будет пытаться проникнуть в Белую башню. Там он выяснит, что YoRHa изначально задумывалась не с целью выиграть, а с целью затянуть войну, дав андроидам смысл жизни. Именно поэтому черные ящики андроидов практически идентичны ядрам машин, что делало войну не только бессмысленной, но ещё и братоубийственной.

Со стороны роботов машинная сеть также понимала, что машинам нужен смысл существования. Её физические воплощения («Красные девочки») начали постепенно отключать роботов от сети, наблюдая за их поведением. Этим и объясняется неожиданно возникшее стремление тех быть похожими на людей. Не имея более создателей, отключенные машины начали искать и создавать себе новые жизненные цели. Но в конечном итоге все подобные поселения (Пустынный оазис, Лесное королевство, Культ, Парк развлечений, Деревня Паскаля) были уничтожены. Потому андроиды и машины зависели друг от друга, навечно обречённые на войну.

Находясь на грани помешания, скорбя по 2B и осознавая, что вся его жизнь протекала в бессмысленной войне и не имела смысла, на вершине Башни он встречает A2. Перед столь желанным им боем, A2 сообщает ему истинное имя 2B — 2E (Executioner). На самом деле та была специально приставлена к 9S и должна была убивать его всякий раз, как только тот в силу запрограммированной любопытности проникал в секреты YoRHa.

A2 было отказывается от боя (последним желанием 2B была просьба позаботиться о 9S), однако тот всё равно её атакует, и девушке приходится защищаться.

Если в бою игрок выбирает А2, то в концовке та спасает 9S и жертвует собой, чтобы разрушить башню. Если был выбран 9S, два андроида убивают друг друга; в последнюю минуту Адам предлагает сканеру присоединиться к ним, поскольку башня является ковчегом содержащим воспоминания машин, чтобы найти новый обитаемый мир.

У обоих концовок есть скрытое продолжение. Поды 042 и 153 в течение всего сюжета наблюдали за героями и привязались к ним. А потому, игнорируя приказ об удалении всех данных YoRHa, могут восстановить 2B, 9S и A2. Затем игроку предоставляется возможность пожертвовать своими сохранениями и инвентарём, чтобы помочь другим игрокам.

Персонажи

Члены YoRHa 
 YoRHa No.2 Type B () или же 2B — боевой андроид, созданный для борьбы с машинами. Один из главных персонажей игры. Спокойная и выдерженная, она облачена в форменное платье с логотипом отряда. Несмотря на внешнюю холодность и подчеркнуто строгую одежду, 2B эмоциональна и способна быть доброй и отзывчивой, в трудной ситуации оказывая помощь даже машинам. Будучи на самом деле андроидом-палачом, 2B была вынуждена всякий раз убивать 9S и стирать тому воспоминания, начиная каждый цикл отношений по новой. В третьей сюжетной ветви заражается вирусом и погибает, сохранив и передав свои воспоминания A2.

 YoRHa No.9 Type S () или же 9S — андроид-сканер, занимается сбором информации для штаба и резервным копированием данных. Как и любой сканер, 9S отличается врожденным любопытством и охотно идет на контакт. После смерти 2B от веселого парня не остается и следа. 9S становится тихим и замкнутым, грезя о мести за возлюбленную. Раскрывая темные секреты YoRHa, машин и человечества, мечась между желанием прекратить войну и уничтожить машин, 9S постепенно сходит с ума. В финале от него остается лишь преисполненный ненавистью, зараженный логик-вирусом и запутавшийся в себе погибающий андроид.

 YoRHa Type A No.2 () или же A2 — прототип боевого андроида. Вместе с Анемоной принимала участие в высадке в Пёрл-Харборе. Узнав об истинном предназначении YoRHa и поняв, что в Перл-Харбор их отряд привели на убой, дезертирует. A2, пытаясь забыть смерть погибших товарищей, посвящает жизнь тотальному уничтожению машин. В бою она действует порой безрассудно и полагается лишь на себя. A2 легко вывести из себя, она вспыльчива и груба в общении. Тем не менее, девушка не лишена определённой снисходительности и способна испытывать сострадание к остальным. Из милосердия A2 добивает мучающуюся 2B, а после спасает Паскаля и его деревню от нападения. В обоих концовках андроид погибает, однако в финале игрок может её спасти.

 Командир YoRHa () — главнокомандующая всеми силами YoRHa. Имеет строгий и властный нрав, привыкла к беспрекословному подчинению. Чаще всего выступает за надёжные и проверенные решения, предпочитая не рисковать понапрасну. Несмотря на волевой характер, она искренне переживает за ввереные ей подразделения и всегда готова подбодрить подчинённых. 6O замечает, что Командир почти не уделяет времени самой себе и не проводит тех. обслуживания, стремясь полностью отдаваться работе. Заразившись логическим вирусом, погибает в третьей сюжетной ветви.

 Оператор 6O () — личный оператор связи 2B. Так как не имеет возможности покинуть «Бункер», то очень интересуется обстановкой на поверхности Земли. Часто связывается с 2B по не связанным с миссией вопросам (например, рассказывает о жизни в «Бункере», или просит сфотографировать ей земные цветы). Очень ценит 2B и часто ищет у неё поддержки. 6O выглядит как стандартный андроид-оператор, однако предпочитает заплетать волосы в косички. Заразившись логическим вирусом, погибает в третьей сюжетной ветви.

 Оператор 21O () — личный оператор связи 9S. В отличие от 6O, 21O более уравновешенна и безэмоцианальна. Все комплименты 9S в свой адрес девушка игнорирует и ведет диалог лишь в официальном стиле. Однако в глубине души 21O тайно мечтает о семье, на что указывает её заинтересованность в древних земных реликвиях, связанных с семейной жизнью человека. Перед операцией вторжения YoRHa дала согласие на модернизацию в боевую модель 21B. Во время атаки попала под действие логического вируса и попыталась убить 9S на ресурсной станции. Сканера спасла A2, вовремя обезвредившая зараженную 21O.

Машины 
 Адам и Ева () — первые физические проявления машинной сети. Отличаются от обычных машин человекоподобной внешностью и способностью к саморазвитию. Адам и Ева, как часть одной программы, неразлучимы, они дополняют друг друга. Если Адам — спокойный интеллектуал, стремящийся познать тайны человечества, то Ева куда более легкомысленен и главной целью в жизни считает защиту брата. Решив, что машины превзошли в собственной эволюции своих создателей, Адам и Ева убивают инопланетян. Адам, будучи старшим, стремится учить брата по людским правилам и обычаям, даже если те ему кажутся странными. В своих экспериментах он заходит настолько далеко, что в одной из схваток с 2B Адам намеренно не сохраняет собственные данные, чтобы испытать страх смерти. После того как 2B убивает его, Ева клянется отомстить за брата. Тем не менее, он также погибает от рук андроидов.
 Паскаль () — машина, добровольно отключившаяся от общей сети. Глубоко убежденный пацифист, Паскаль пытается распространять свои идеи среди остальных машин. Совместно с остальными разделяющими его взгляды машинами основывает собственное поселение и начинает сотрудничать с Лагерем сопротивления. По натуре Паскаль довольно осторожен и предпочитает не рисковать, так как считает себя ответственным за жизнь деревни и её обитателей. Будучи образованным и начитанным, Паскаль передает свои знания подрастающим машинам и искренне заботится о них. После того, как дети под страхом смерти совершают суицид на Фабрике, Паскаль, чувствуя себя виновным в произошедшем, просит A2 убить его или стереть ему память.

Иные андроиды 
 Анемона () — нынешний лидер Сопротивления. Сражалась в восьмой войне машин за 200 лет до событий игры. Вместе с A2 участвовала в высадке в Пёрл-Харборе.

 Девола и Попола () — старые модели андроидов, созданные ещё во времена проекта Gestalt для контроля за его проведением. Имеют вид рыжеволосых близняшек с мягким характером, всегда готовых оказать помощь. За то, что их модели фактически виновны в гибели человечества, им было запрограмированно врожденное чувство вины. Остальные андроиды часто им недоверяют и не считают близняшек равными себе, дискриминируя по всем признакам. Долго путешествуя по миру после провала проекта, сестры оседают в Лагере сопротивления, где работают в роли лагерных медиков. Ценой собственных жизней снимают блокировку Белой башни, позволяя 9S и A2 проникнуть в неё. Последняя, на предсмертный вопрос Деволы о том, были ли они полезными, отвечает согласием.

Саундтрек 

Написанием саундтрека к игре занималась студия MONACA во главе с Кейити Окабэ. Оригинальный трёхдисковый альбом, содержащий в себе игровые композиции и вариации к ним, был выпущен 29 марта 2017 года.

Специально для музыкального сопровождения Nier и NieR: Automata был разработан так называемый «язык хаоса» — искусственный язык, на котором исполняется большинство композиций игры. Язык является смешением немецкого, венгерского, валлийского, японского, французского и латинского диалектов, и, по словам Ёко Таро, необходим для полного погружения в атмосферу игры, от которой могут отвлекать записанные на знакомом игроку языке песни. Вокалистками выступили Эми Эванс и Нами Накагава, а альтернативные версии некоторых композиций были исполнены: на английском Ж’Ник Николь, и на японском Мариной Кавано.

В дальнейшем Square Enix выпустила ещё несколько альбомов, представляющих собой 8-битную, оркестровую и аранжированную версии оригинала, а также не вошедшие в игру саундтреки.

В целом, музыкальное сопровождение NieR: Automata выделяется как одно из главных достоинств всей игры, запоминающиеся композиции Окабэ пришлись по душе и критикам, и простым обывателям, подчёркивая и дополняя игровой мир.

Мнение и критика 

В основном NieR: Automata получила высокие оценки и положительные отзывы от критиков. На агрегаторе оценок Metacritic игра имеет 88 баллов из 100 на основе 94 рецензий на версию для PlayStation 4, 90 баллов из 100 рецензий на версию Xbox One, а также 83 рецензии на версию для персонального компьютера.

В 2018 году NieR: Automata заняла третье место в номинации «Ролевая игра года 2017» по мнению сайта Игромания.ру

Награды 
Nier: Automata была номинирована на «лучшую историю» и «лучшую игру на PlayStation» на 35th Annual Golden Joystick Awards, а также получила награду за «лучшую музыку» и была номинирована на «лучшую историю» и «лучшую ролевую игру» на The Game Awards 2017.

Примечания

Ссылки 
 
 

Action/RPG
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры 2017 года
Steam-игры
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Постапокалиптические компьютерные игры
Компьютерные игры, изданные Square Enix
Компьютерные игры с альтернативными концовками